C14H10 – formula molecolare dell'antracene
C14H10 – formula molecolare del difenilacetilene
C14H10 – formula molecolare del fenantrene

Formule molecolari